Список компьютерных игр про Микки Мауса включает в себя компьютерные игры с участием одноимённого мультипликационного персонажа, являющегося одним из символов компании The Walt Disney Company и американской поп-культуры.

Серии 
 (известная в Японии как I Love Mickey Mouse) — серия компьютерных игр в жанре платформер, созданная компанией Sega.

Игры

Примечания 

Списки компьютерных игр